Moncloa je označení místa v Madridu. Může označovat:
 čtvrť Moncloa – Aravaca
 náměstí Plaza de Moncloa
 stanici metra Moncloa
 Palacio de Moncloa – sídlo španělského premiéra
 „Moncloa“ – metaforické označení pro úřad španělského premiéra
 Faro de Moncloa – vysílač a vyhlídková věž
 Puerta de Moncloa – označení Vítězného oblouku v Madridu
 Intercambiador de Moncloa – autobusový terminál
 Pakt z Moncloy – španělské vládní smlouvy z roku 1977

Podobné názvy 
 Monclova – město v Mexiku